Emilio Amavisca es un nombre propio puede referirse a:

 Emilio Amavisca Albo, futbolista español nacido en 1946.
 José Emilio Amavisca Gárate, futbolista español, hijo del anterior, nacido en 1971.